Cellule de Hambourg, groupe d'islamistes radicaux
 La Cellule de Hambourg, téléfilm britannique